Kruck ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Kruck (* 1984), deutscher Eishockeyspieler
 Christian Kruck (1925–1985), deutscher Maler
 Gustav Kruck (1875–1934), Schweizer Politiker (FDP)
 Peter Kruck (* 1965), deutscher Medienwissenschaftler und Marktforscher
 Sabrina Kruck (* 1981), deutsche Eishockeyspielerin
 Thomas Kruck (1933–2006), deutscher Chemiker und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Kruk
 Krück
 Crook
 Crooke
 Cruck